Нупим Дюсенгалиев (; 1918 год — ?) — заведующий фермой колхоза «Жулдуз» Фурмановского района Уральской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Нупим Дюсенгалиев родился в 1884 году в в ауле Тортпшен Казталовского районе Уральской области Казахской ССР в семье скотовода. Казах.

До коллективизации сельского хозяйства помогал отцу пасти овец. 

С 1935 года работал чабаном в местном колхозе Жулдуз» Фурмановского района.

В 1940 году был призван Фурмановским райвоенкоматом в Красную Армию для прохождения воинской службы. Участник Великой Отечественной войны. Боевой путь прошел от Сталинграда до Прибалтики наводчиком артиллерийского расчета в составе 70 гвардейского пушечно-артиллерийского полка, а затем в Японии. 

После демобилизации в 1947 году вернулся на родину и продолжил работать в колхозе «Жулдуз» заведующим овцеводческой фермы.

В 1947 году он вырастил от 1257 курдючных овцематок 1533 ягнёнка при среднем весе ягнят к отбивке 40 килограммов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства» Дюсенгалиев Нупим удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В следующем 1948 году поголовье овец в колхозе с 3018 голов выросло до 4488 голов, а деловой выход ягнят составил 134 процента.

С 1961 года работал заместителем председателя правления колхоза «Жулдуз», позже колхозов имени Фурманова и «Коммунизм», управляющим отделения Аксульского совхоза.

Награды 
Награжден орденом Ленина ( 23 июля 1948) и медалями.
 Медаль «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942)
 Медаль «За отвагу» (15 октября 1943 и 1 ноября 1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (30 декабря 1942 и 30 января 1943)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За победу над Японией» (30 сентября 1945)

Литература 

Герои Социалистического Труда - казахстанцы / М. О. Джангалин (отв. ред.) и др. - Алма-Ата : Казахстан, 1970. Т.3

Ссылки